Артабан I (Аршак III) — царь Парфии, правил приблизительно в 211 — 191 годах до н. э. Из династии Аршакидов, сын Тиридата I (Аршака II). Как и все последующие цари этой династии, носил наряду со своим именем также и имя основателя династии, бывшее, возможно, родовым именем; он известен как Аршак (III).

Правление 
После смерти могущественного Тиридата I его сыну Артабану I пришлось отражать новое наступление Селевкидов. В эти годы Сирийское царство переживало кратковременный подъём под управлением энергичного Антиоха III. Разгромив своих противников на западе, Антиох увидел возможность вновь вернуть свои восточные владения. В 211 году до н. э. он отправился на восток и подошёл к Экбатанам (Хамадану), где ограбил храм Анахиты, пополнив свою казну на 4000 талантов (ок. 105 т серебра). В 209 году до н. э. он с огромной армией (Юстин упоминает 100 тысяч пехоты и 20 тысяч всадников, что, несомненно, является преувеличением) продолжил свой восточный поход. Причина его нападения на Парфию не известна, за исключением того обстоятельства, что она когда-то была владением Селевкидов. Артабан I надеялся, что Антиох не сможет преодолеть обширные соляные равнины, где единственными источником воды были и остаются подземные каналы, предохранявшие её от испарения. Для людей, с пустыней незнакомых, они совершенно неведомы. Однако, это не остановило сирийского царя и, с помощью проводников, он продолжил движение вглубь Парфии. Тогда Артабан последовал исключительно мудрой тактике отступления, разрушая на своём пути колодцы и каналы. Кавалерия Антиоха, посланная вперёд, сразилась с парфянскими всадниками и заставила их отойти, и селевкидские войска практически без сопротивления достигли Гекатомпила, являвшегося в то время парфянской столицей.

Артабан, не приняв сражения, отступил со своей армией в Гирканию. Чтобы не допустить туда Антиоха, он тщательно укрепил горные перевалы, расставив свои войска на высоких местах, откуда они могли внезапно нападать на врага и поражать его сверху камнями. Антиох, справедливо полагая, что раз парфяне отступили, то они не уверены в своей силе, решил преследовать противника и двинулся к Тагам, городу в Парфии расположенному на границе с Гирканией (видимо, недалеко от современного Дамгана). Вступив в горные проходы, Антиох разделил своё войско, послав всех легковооружённых воинов в обход, с целью выбить парфян и их союзников с доминирующих высот. Специально выделенные отряды землекопов должны были расчищать дорогу через перевал от нагромождённых тут парфянами деревьев и камней, для беспрепятственного прохода тяжёлой пехоты и обоза. У перевала произошло ожесточённое сражение, в котором парфяне потерпели поражение. Антиоху удалось удержать свои войска от опрометчивого преследования противника, и они организованно вступили в Гирканию, где заняли город Тамбраку (возможно, Сари), город не укреплённый, но обширный и с царским дворцом, и здесь расположились лагерем. Большинство парфян, бежавших с поля битвы, а равно из соседних местностей, укрылись в городе, именуемом Сиринком; город находился невдалеке от Тамбрака и благодаря укреплённому местоположению и прочим удобствам представлял как бы столицу Гиркании; поэтому Антиох решил взять его приступом. После осады, продолжавшейся какое-то время, Сиринкс был взят, всё греческое население которого было убито парфянами перед самым взятием города штурмом. Рассказ Полибия на этом месте обрывается и не известно, что произошло далее. Из краткого упоминания Юстина известно только, что в конце концов Артабан вынужден был вступить с Антиохом в переговоры. Антиох, также понимавший всю шаткость положения, согласился на мирный договор. Артабану удалось сохранить за собой царский титул и владения, но на правах селевкидского союзника, признав верховную власть Антиоха III.

Об Артабане I больше ничего не известно, кроме того, что конец его правления традиционно относится к 191 году до н. э.

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в III веке до н. э.
Умершие в 191 году до н. э.
Арсакиды
Парфянские цари
Правители Азии III века до н. э.
Правители Азии II века до н. э.